Не следует путать с терминами «Бонди», «Бонду» и «бонда». 
Бонд:

Фамилия

А 
 Бонд, Алекс (род. 1989) — британский велогонщик, серебряный медалист чемпионата Великобритании по горному велоспорту в скоростном спуске (2011).
 Бонд, Алистэр (род. 1989) — новозеландский гребец.

Б, В 
 Бонд, Барбара:
  (1932—2018) — американский и британский социолог, основатель и директор (1982—1996) Центра исследований беженцев Оксфордского университета.
  (род. 1962) — американская регбистка, чемпионка мира (1991).
  (1904—1972) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Бирмингем».
  (род. 1954) — американский поэт и педагог.
  (род. 1945) — американский композитор и дирижёр.

Г 
 Бонд, Генри:
  (1801—1883) — британский врач, королевский профессор медицины Кембриджского университета (1851—1872), член Королевской коллегии врачей (с 1835).
  (1853—1938) — британский педагог, глава Тринити Холла (1919—1929).
 Бонд, Грэм:
  (1891—1974) — американский педагог, президент Луизианского технического университета (1928—1936).
 Бонд, Грэм (1937—1974) — британский музыкант.
  (1937—2018) — австралийский гимнаст, участник Олимпийских игр (1956, 1960, 1964).
  (род. 1943) — австралийский актёр, сценарист, композитор и кинопродюсер, лауреат премии Австралийского киноинститута за лучший фильм (1971) и музыкальное сопровождение (1981).
  (род. 1949) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Ричмонд» (1969).

Д 
  (род. 1951) — американский бегун, серебряный медалист чемпионата США по лёгкой атлетике в беге на 400 м (1974).
  (род. 1961) — итальянский политик, член Палаты депутатов (с 2018).
  (род. 1993) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Тампа-Бэй Бакканирс».
 Бонд, Денис:
  (ум. 1658) — английский политик, член Палаты общин (1640—1653, 1654—1656), лорд-председатель Государственного совета (июль — август 1652).
  (1676—1747) — британский политик, член Палаты общин (1709—1710, 1715—1732).
 Бонд, Дерек:
  (1920—2006) — британский актёр, президент профсоюза Equity (1984—1986).
  — британский театральный режиссёр.
 Бонд, Джеймс:
 Бонд, Джеймс (1900—1989) — американский орнитолог.
  (род. 1949) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Калгари Стампидерс» (1971).
 Бонд, Джефф (Bond, Geoff) — чешско-английский антрополог, автор книги «Естественное питание».
  — новозеландский игрок в регбилиг, игрок национальной сборной.
  (1940—2005) — американский геолог, обладатель медали Мориса Юинга Американского геофизического союза (2003).
  (род. 1958) — британская гребчиха, чемпионка Великобритании в парных четвёрках (1985).
 Бонд, Джон:
  (1550—1612) — английский классицист, врач и политик, член Палаты общин (1601—1611).
  (1612—1676) — английский юрист, глава Тринити Холла (1646—1660).
  (1678—1744) — британский политик, член Палаты общин (1727—1744).
  (1717—1784) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1747—1761).
  (1753—1784) — британский политик, член Палаты общин (1780—1801).
  (1802—1844) — британский политик, член Палаты общин (1823—1828).
  (род. 1929/1930) — новозеландский игрок в регбилиг, игрок национальной сборной.
  (род. 1941) — британский банкир, генеральный директор (1993—1998) и председатель (1998—2006) HSBC.
 Бонд, Джон Ричард (род. 1950) — канадский астрофизик.
  (Сайрус Уитфилд Бонд; 1915—1978) — американский кантри-музыкант, член Зала славы и музей кантри (с 1999).
 Бонд, Джордж:
  (1534—1592) — английский политик, лорд-мэр Лондона (1587—1588).
 Бонд, Джордж Филлипс (1825—1865) — астроном, сын Уильяма Бонда.
  (1845—1891) — британский политик, член Палаты общин (1886—1891).
  (1831—1905) — ирландский политик, член Палаты общин Великобритании (1855—1857, 1859—1865).
  (1940—2015) — американский правозащитник и политик, председатель NAACP (1998—2010).
 Бонд-Флаша, Доминик (род. 1996) — ямайская футболистка.
 Бонд, Дэвид:
 Бонд, Дэвид (1922—2013) — британский яхтсмен.
  — британский журналист, спортивный редактор BBC (2009—2014).

И 
  (1904 — ?) — аргентинский гребец, участник Олимпийских игр (1928).
  (род. 1973) — британский игрок в боулз, чемпион мира в помещениях в мужских парах (2008, 2010).

К 
  (род. 1957) — британский футболист и тренер, главный тренер играющего в чемпионате Гонконга клуба «Гонконг Пегасус» (2016, 2016—2017).
 Бонд, Кит (Бонд, Кристофер Сэмюэл; род. 1939) — американский политик, губернатор штата Миссури (1973—1977, 1981—1985).
  (род. 1948) — американский дипломат, посол США в Боснии и Герцеговине (2001—2004).
 Бонд, Колин:
  (род. 1941) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Фицрой».
  (род. 1942) — австралийский автогонщик, чемпион Австралии по ралли (19791, 1972, 1974) и победитель Австралийского кузовного чемпионата (1975).
 Бонд, Крис:
  (род. 1969) — игрок в австралийский футбол и тренер, игрок клубов Австралийской футбольной лиги.
  (род. 1986) — австралийский регбист, паралимпийский чемпион (2012).
  (род. 1967) — канадская легкоатлетка, чемпионка Канады по прыжкам в длину (1994) и семиборью (1989—1995, 1997—1999).

Л 
  (род. 1970) — британский гольфист, чемпион Уэльса (1998).
  (1884—1961) — британский военный деятель, начальник Малайского командования (1939—1941).
  — американский дизайнер настольных игр, лауреат премии Origins за современную игру с полем (1996) и правила игры с историческими миниатюрами (2001).
  (род. 1984) — американская баскетболистка, игрок клубов Женской национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Стинг» и «Индиана Фивер».
 Бонд, Лилиан (1908—1991) — британская актриса.
  (род. 1946) — канадский общественный деятель, генерал Армии спасения (2011—2013).
 Бонд, Лора (в замужестве Борден; 1861—1940) — канадский общественный деятель, супруга премьер-министра Роберта Бордена.
  (1905—1943) — британский прыгун с шестом, чемпион Великобритании (1931, 1933).
  (род. 1982) — британская фехтовальщица, участница Олимпийских игр (2012).
  (род. 1937) — американский чиновник, глава Федерального управления гражданской авиации (1977—1981).

М 
 Бонд, Майкл:
 Бонд, Майкл (1926—2017) — современный английский писатель и сценарист.
  (род. 1948) — ирландский хёрлер и тренер, чемпион Ирландии в качестве тренера команды графства Оффали.
  (род. 1987) — австралийский регбист, игрок чемпионата Японии в составе клуба «Кэнон Иглз».
  (ок. 1556—1643) — английский солдат, торговец и политик, член Палаты общин (1624—1625).
  (род. 1953) — американский дипломат, посол США в Лесото (2010—2012).

Н, О 
 Бонд, Найджел (род. 1965) — английский снукерист.
  (1634—1707) — английский юрист и политик, член Палаты общин (1679—1685, 1695—1698).
  (1908—2006) — американский писатель-фантаст.
  — новозеландская бегунья, бронзовая медалистка Игр Британской империи и Содружества наций в эстафете 4×110 ярдов (1962).
  (род. 1945) — американская детская писательница, лауреат премии «Тир на Ног» Книжного совета Уэльса за англоязычное произведение (1977).
 Бонд, Оливер (1760—1798) — ирландский революционер.

П 
 Бонд, Патрик (род. 1961) — британский социолог.
  — американский музыкант.
  — британский кинорежиссёр, сценарист и клипмейкер, лауреат Британской премии за музыкальный клип в категории малобюджетного поп-видео (2011).

Р 
  (род. 1934) — индийский писатель, лауреат премии Академии литературы за англоязычное произведение (1992).
  (род. 1976) — новозеландский политик, член Палаты представителей (2015—2017).
 Бонд, Ричард:
  (1883—1955) — британский футболист, победитель Домашнего чемпионата Великобритании в составе сборной Англии (1905, 1906).
  (1935—2020) — американский политик, председатель Сената штата Канзас (1997—2001).
  (род. 1950/1951) — американский политик, председатель Республиканского национального комитета (1992—1993).
  (1857—1927) — канадский политик, председатель Палаты собрания (1885—1886) и премьер-министр (1900—1909) Ньюфаундленда.
  (1903—1980) — британский железнодорожный инженер, президент Иститута инженеров-механиков (1963).
 Бонд, Ронни (1940—1992) — британский певец и барабанщик.

С 
 Бонд, Саманта (род. 1961) — британская актриса театра, кино и телевидения.
 Бонд, Стефани:
  (род. 1965) — американская писательница, лауреат премии Ассоциации авторов любовных романов Америки за современную короткую форму (2001).
  (род. 1981) — новозеландская нетболистка, игрок чемпионата Австралии и Новой Зеландии в составе клуба «Нортерн Мистикс».
 Бонд, Стивен (род. 1963) — английский экономист.
  (ум. 1673) — английский юрист и политик, член Палаты общин (1659).

Т 
  (род. 1989) — новозеландский регбист, игрок турнира «Супер Регби» в составе клуба «Санвулвз».
 Бонд, Томас:
 Бонд, Томас (1841—1901) — английский хирург.
  (1856—1941) — американский бейсболист.
  (род. 1953) — британский регбист, победитель Чемпионата графств в составе команды Ланкашира (1977, 1982).
 Нельсон-Бонд, Трент (род. 1979) — австралийский фигурист, чемпион Австралии по танцам на льду (1998, 2001—2005).
  (род. 1973) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Аделаида» (1997).
  (род. 1990) — игрок в американский и канадский футбол, игрок Канадской футбольной лиги в составе клубов «Виннипег Блу Бомберс» и «Эдмонтон Эскимос».

У 
 Бонд, Уилфрид Ноэль (1897—1937) — британский физик и инженер.
 Бонд, Уильям:
  (1625—1695) — американский политик, председатель Палаты представителей провинции Массачусетс-Бэй (1692, 1693, 1695).
  (до 1773 — после 1830) — британский гравёр, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея.
 Бонд, Уильям Крэнч (1789—1859) — американский астроном.
  (1792—1864) — американский политик, член Палаты представителей (1835—1841).
  (1815—1906) — канадский англиканский священник, епископ Монреаля (1879—1906), митрополит церковной провинции Канада (1901—1906) и примас Англиканской церкви Канады (1904—1906).
  (1839—1892) — американский матрос, участник гражданской войны в США, обладатель Медали Почёта (1864).
  (1884—1975) — американский юрист и политик, вице-губернатор штата Теннесси (1921—1923).
 Бонд, Уолтер:
  (1937—1967) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1969) — американский баскетболист, игрок клубов НБА.
 Бонд, Уорд (1903—1960) — американский актёр.

Ф, Х 
  (род. 1954) — американский баскетболист, чемпион Панамериканских игр (1975).
  (1856—1930) — британский футболист и военный инженер, финалист Кубка Англии (1878).
 Бонд, Хэмиш (род. 1986) — новозеландский гребец, олимпийский чемпион.

Ч 
 Бонд, Чарльз:
  (1856—1969) — британский врач, член Королевской коллегии хирургов (с 1882).
  (1873—1943) — американский политик, мэр Колумбуса (штат Огайо; 1908—1909).
  (1877—1974) — американский политик, член Палаты представителей (1921—1923).
  (1914—1989) — игрок в американский футбол, чемпион НФЛ в составе клуба «Вашингтон Редскинс» (1937).

Ш 
  (1773—1832) — американский политик, первый губернатор штата Иллинойс (1818—1822).
  (1927—2017) — американская театральная артистка, лауреат премии «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле (1953).
 Бонд, Шейн:
  (род. 1954) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Коллингвуд» (1977).
  (род. 1975) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Вест Кост» (1994).
  (ур. Роберг) — американский редактор комиксов, лауреат премии Айснера за лучшую антологию (2004).
  (род. 1956/1957) — канадский юрист и политик, генеральный прокурор провинции Британская Колумбия (2011—2013).

Э 
 
  (род. 1935) — филиппинский спортивный стрелок, серебряный медалист Азиатских игр в стрельбе из пистолета с 25 м (1966).
  (род. 1948) — канадская художница и педагог, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Канады.
 Бонд, Эрни (род. 1929) — английский футболист.
  (род. 1985) — американский и израильский конник, обладатель Кубка наций Международного чемпионата по конкуру в Хихоне в составе сборной США (2014).

 Карл-и-Бонд, Жан Нгуза (1938—2003) — премьер-министр Республики Заир (1991—1992).

Другое 
 Джеймс Бонд — главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6, также известный как «агент 007», персонаж многих романов и фильмов — «Бондианы».
 Бонд — австралийско-британский струнный квартет.
 Бонд () — торговая марка сигарет.
  Брук Бонд  — марка чая.

Топоним 
 Бонд — округ в штате Иллинойс, США.
 Бонд У. — кратер на видимой стороне Луны.
 Бонд Дж. — кратер на видимой стороне Луны.

Сословия 
 Бонд — одно из сословий в скандинавских странах в период раннего средневековья.

Экономика 
 Бонд — термин, обозначающий облигацию.
 Гарантия, залог.
 Таможенная закладная с указанием налога на перевозимый товар и оценкой состояния товара до оплаты таможенной пошлины.
 Аварийный бонд
 Бодмерейный бонд
 Бреди-бонд
 Евробонд

Теория графов 
 Бонд — граф, изоморфный исходному планарному графу относительно некоторого биективного отображения множества его ребер на множество ребер, множества его вершин на множество граней, а множества его граней — на множество вершин исходного графа. Таким образом, исходный граф является бондом своего бонда, а простой цикл исходного графа соответствует некоторому разрезу его бонда.

Климатология 
 Циклы Бонда — колебания температуры в эпоху голоцена с 1500-летним интервалом.

См. также 
 Бондовский
 Бонд-стрит (значения)
 Облигация (значения)

Примечания